Alekseï Borissovitch Trochtchinski - en russe : , et en anglais :  (né le  à Öskemen, anciennement Oust-Kamenogorsk, en République socialiste soviétique kazakhe) est un joueur professionnel de hockey sur glace kazakh. Il possède également la nationalité russe.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Torpedo Oust-Kamenogorsk, il débute dans la Vyschaïa Liga en 1990. L'équipe participe à l'élite russe à partir de la saison suivante. Il a remporté le championnat du Kazakhstan 1994. Il rejoint alors HK Dinamo Moscou et ajoute à son palmarès les championnats 1995 et 2000, 2005 ainsi que la Coupe MHL 1996. Il a entre-temps remporté la Superliga 2001 avec le Metallourg Magnitogorsk. Il a porté les couleurs de l'Avangard Omsk de 2005 à 2007. En 2008, il intègre l'effectif du Torpedo Nijni Novgorod dans la Ligue continentale de hockey.

Carrière internationale 
Il a représenté l'équipe du Kazakhstan depuis 1993. Il a participé aux Jeux olympiques de 1998 à Nagano. Il a représenté l'URSS et la Communauté des États indépendants en sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels 
Kazakhstan
 1994 : nommé meilleur défenseur.

Superliga
 2000 : nommé dans l'équipe type.
 2004 : participe au Match des étoiles avec l'équipe Ouest.
 2005 : meilleur +/- de la saison régulière.
 2005 : meilleur +/- des séries éliminatoires.
 2007 : participe au Match des étoiles avec l'équipe Ouest.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1990-1991|| Torpedo Oust-Kamenogorsk || Vyschaïa Liga|| 16|| 0|| 0|| 0|| 6|| || || || ||
|-
| 1991-1992|| Torpedo Oust-Kamenogorsk || Superliga|| 30|| 1|| 2|| 3|| 22|| || || || ||
|-
| 1992-1993|| Torpedo Oust-Kamenogorsk || Superliga|| 36|| 2|| 3|| 5|| 12|| || || || ||
|-
| 1993-1994|| Torpedo Oust-Kamenogorsk || Superliga|| 41|| 3|| 5|| 8|| 38|| || || || ||
|-
| 1994-1995|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 41|| 1|| 5|| 6|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1995-1996|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 40|| 2|| 7|| 9|| 34|| || || || ||
|-
| 1996-1997|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 42|| 7|| 6|| 13|| 24|| || || || ||
|-
| 1997-1998|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 43|| 3|| 13|| 16|| 32|| || || || ||
|-
| 1998-1999|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 41|| 5|| 4|| 9|| 32|| 16|| 1|| 2|| 3|| 18
|-
| 1999-2000|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 29|| 4|| 4|| 8|| 38|| || || || ||
|-
|2000-2001|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 42|| 1|| 11|| 12|| 32|| || || || ||
|-
| 2001-2002|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 41|| 4|| 14|| 18|| 30|| || || || ||
|-
| 2002-2003|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 26|| 1|| 4|| 5|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 51|| 2|| 9|| 11|| 58|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2004-2005|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 59|| 4|| 10|| 14|| 60|| 10|| 0|| 4|| 4|| 18
|-
| 2005-2006|| Avangard Omsk|| Superliga|| 51|| 6|| 6|| 12|| 84|| 13|| 1|| 1|| 2|| 20
|-
| 2006-2007|| Avangard Omsk|| Superliga|| 54|| 11|| 19|| 30|| 92|| 11|| 2|| 1|| 3|| 12
|-
| 2007-2008|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 44|| 2|| 7|| 9|| 99|| 9|| 1|| 1|| 2|| 8
|-
| 2008-2009|| Torpedo Nijni Novgorod|| KHL|| 38|| 2|| 13|| 15|| 60|| 3|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| 2009-2010|| Torpedo Nijni-Novgorod || KHL|| 54|| 3|| 15|| 18|| 42|| || || || ||
|-
| rowspan=3|2010-2011|| Atlant Mytichtchi || KHL|| 19|| 0|| 1|| 1|| 8||-|| -|| -|| -|| -
|-
| Vitiaz Tchekhov || KHL|| 9|| 2|| 2|| 4|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK Riazan || VHL|| 9|| 0|| 6|| 6|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Vitiaz Tchekhov || KHL|| 49|| 5|| 5|| 10|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2012-2013|| Vitiaz Tchekhov || KHL || 44|| 2|| 5|| 7|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Barys Astana || KHL || 6|| 0|| 3|| 3|| 4|| 6|| 0|| 1|| 1|| 14

Notes et références 

Naissance en octobre 1973
Naissance à Öskemen
Naissance en RSS kazakhe
Joueur soviétique de hockey sur glace
Joueur international kazakh de hockey sur glace
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Joueur du Torpedo Oust-Kamenogorsk
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur du HK Vitiaz
Joueur du Barys Astana
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HK Riazan